Lobenhoffer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Lobenhoffer (1850–1918), bayerischer General der Artillerie
 Hans Lobenhoffer (1916–2014), deutscher Bergsteiger
 Karl von Lobenhoffer (1843–1901), bayerischer Generalleutnant